O Nepal está dividido em 75 distritos (जिल्ल, jilla), agrupadas em 14 zonas (de 4 a 8 distritos por zona). Por sua vez, os distritos estão divididos em municípios em  village development committees (tradução livre: "comités de desenvolvimento de aldeia") ou VDC's () e em 58 municípios, sendo esta última designação reservada a localidades de caráter mais urbano do que rural.

Ver também 
 Subdivisões do Nepal

 
Distritos do Nepal